Каре може значити:
 Каре (Житорађа), насеље у општини Житорађа, Србија
 Каре (Виченца), насеље у округу Виченца, Италија
 Каре (Долина Аосте), насеље у округу Долина Аосте, Италија
 Каре (Горњи Пиринеји), насеље и општина у департману Горњи Пиринеји, Француска

или:
 Каре (народ), народ у Заиру